Mohammad Hatta est un homme politique indonésien.
 Hatta est une ville des Émirats arabes unis.
 Le nombre de Hatta  est un nombre sans dimension utilisé en cinétique chimique.